Tiburcio – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Tiburzio
4349 Tibúrcio – asteroide della fascia principale